Clemson ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Green Clemson IV (1807–1888), US-amerikanischer Politiker und Staatsmann

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clemson (South Carolina)

Sonstiges:
 Clemson University, staatliche Universität in Clemson im US-Bundesstaat South Carolina
 Clemson-Klasse, Klasse von Zerstörern der United States Navy

im NRHP gelistete Objekte:
 Clemson College Sheep Barn, in Clemson, South Carolina, ID-Nr. 89002140
 Clemson Island Prehistoric District, in Halifax, Pennsylvania, ID-Nr. 81000540
 Clemson University Historic District I, in Clemson, South Carolina, ID-Nr. 89002138
 Clemson University Historic District II, in Clemson, South Carolina, ID-Nr. 89002139